Yentl (verhaal), een kort verhaal van Isaac Bashevis Singer
 Yentl (toneelstuk), een op het verhaal gebaseerd toneelstuk van Leah Napolin en Singer
 Yentl (film), een op het verhaal gebaseerde film van en met Barbra Streisand (1983)
 Yentl (musical), een musical gebaseerd op de film
 Yentl (voornaam), een voornaam, komt zowel voor bij jongens als bij meisjes
 Yentl Schieman, cabaretière van het duo Yentl en de Boer